Els migalomorfs o ortògnats (Mygalomorphae o Orthognatha) són un infraordre o un subordre d'aranyes caracteritzades per la disposició dels seus quelícers. Compta actualment amb 15 famílies, que totalitzen 301 gèneres i 2.456 espècies, entre les quals hi ha les anomenades taràntules americanes.

Com en el cas de les aranyes mesoteles (Mesothelae), tenen dos parells de pulmons en llibre, però a diferència d'elles, l'abdomen no està segmentat. Habiten a totes les regions càlides del món, sobretot a Amèrica.

Espècies més representatives 
 Theraphosa blondi (migale de Leblond)
 Avicularia aurantiaca
 Avicularia metallica
 Aphonopelma bicoloratum
 Grammostola rosea (migale rosa de Xile)
 Brachypelma albopilosum
 Atrax robustus

Cladograma 
A continuació un cladograma que mostra les seves relacions de parentiu

Referències 

 Coddington, J.A.; Levi, H.W. (1991): "Systematics and Evolution of Spiders (Araneae)". Annu. Rev. Ecol. Syst. 22:565-592.
 Goloboff, P.A. (1993): "A Reanalysis of Mygalomorphae Spider Families (Araenae)". American Museum Novitates 3056. PDF
 Selden, P.A., Corronca, J.A.; Hünicken, M.A. (2005a): "The true identity of the supposed giant fossil spider Megarachne". Biology Letters 1: 44-48.
 Selden, P.A.; da Costa Casado, F.; Vianna Mesquita, M. (2005b): "Mygalomorph spiders (Araneae: Dipluridae) from the Lower Cretaceous Crato Lagerstätte, Araripe Basin, North-east Brazil". Palaeontology 49(4): 817-826.

Enllaços externs 

 Las tarántulas

Vegeu també 
 Araneomorfs
 Mesotels
 Classificació de les aranyes